Куру-Узень — верхів'я річки Аузун-Узень, Великий каньйон Криму
 Куру-Узень — річка в Криму, починається на схилах Демерджі-яйли
 Куру-Узень — сухий лісистий яр у верхів'ях річки Алмалих-Узень, між гг. Саламлар і Бедене-Кир; басейн річки Бельбек
 Куру-Узень — назва села Сонячногірське Алуштинської міської ради Автономної Республіки Крим до 1945 року